Se llama copla puede referirse a:

Se llama copla, el programa original con concursantes adultos emitido en Canal Sur desde 2007.
Se llama copla Junior, la edición para niños estrenada en 2014.
Se llama copla: El desafío, edición especial del programa emitida en 2010.
Se llama copla: Segunda oportunidad, mini-edición especial del programa emitida en 2012.